Алексей Голови́н:
 Головин, Алексей Алексеевич (ум. 1718) — генерал-майор армии Петра I, участник Северной войны.
 Головин, Алексей Николаевич (род. 1981) — российский футболист, нападающий.
 Головин, Алексей Петрович (1618—1690) — боярин из рода Головиных, воевода Симбирска, Астрахани и Тобольска.
 Головин, Алексей Степанович (1912—1981) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Головин, Алексей Фёдорович (1893—1976) — советский военный деятель и ученый в области металловедения, генерал-майор инженерно-артиллерийской службы, член-корреспондент Академии артиллерийских наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.